Nova, astro do universo extremamente brilhante e quente;
Nova (revista), revista feminina mensal da Editora Abril;
Nova (Marvel Comics);
Nova (Frankie Raye), outro personagem que usa o nome Nova na Marvel Comics;
Marcelo Nova;
Chevrolet Nova, um modelo de coche de Chevrolet;
Nova (canal de televisão), canal de televisão espanhol propriedade da Antena 3 Televisión.
Nova (foguete)

Localidades

Nõva

Ver também
Novo